Union des jeunes communistes peut désigner :
 Canada : Union des jeunes communistes ;
 Cuba : Union des jeunes communistes.

Voir aussi